Eran Riklis, réalisateur israélien.
 Meshulam Riklis, homme d'affaires israélien.

Homonymie
Homonymie de patronyme